

Miejscowości w Anglii 
 Coombe – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire
 Coombe – miejscowość w hrabstwie Dorset
 Coombe – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire
 Coombe – miejscowość w hrabstwie Hampshire
 Coombe – miejscowość w hrabstwie Kent
 Coombe – miejscowość w hrabstwie Wielkim Londynie
 Coombe (Somerset West and Taunton) – miejscowość w hrabstwie Somerset
 Coombe (South Somerset) – miejscowość w hrabstwie Somerset
 Coombe (Enford) – miejscowość w hrabstwie Wiltshire
 Coombe (Donhead St Mary) – miejscowość w hrabstwie Wiltshire

Miejscowość w Devon 
 Coombe (East Devon)
 Coombe (Mid Devon)
 Coombe (Teignbridge)

Miejscowość w Kornwalii 
 Coombe (Cambourne)
 Coombe (Dobwalls and Trewidland)
 Coombe (Gwennap)
 Coombe (Kea)
 Coombe (St Stephen-in-Brannel)